Airbus A320, família d'avions de passatgers de fuselatge estret i curt-mitjà abast fabricat per Airbus Industrie des del 1987
 «A320 (cançó)», cançó dels Foo Fighters, inclosa a la banda sonora de Godzilla (1998)
 A320 Airbus (videojoc), simulador de vol llançat el 1991
 Carretera A320 (Regne Unit)
 Dingoo A320, microdispositiu de videojocs que suporta la reproducció de música i vídeo així com el desenvolupament de jocs en obert
 Joc de xips A320 de la plataforma de microprocessadors Socket AM4 d'AMD